

Toponyme et hydronyme 

 Œil, rivière française de l'Allier ;
 Œil, hameau de la commune belge de Fauvillers ;
 Œil bleu, source d'eau albanaise de Delvinë et Sarandë.

Titre 

 L'Œil (1955-), mensuel d'art français.

Acronyme 

 OEIL (ou O.E.I.L.) (v. 1992), maison d'édition catholique française.

Autres 

 Œil, organe de la vue ;
 Œil humain, organe de la vue humaine ;
 Œil, en typographie, partie saillante d'un caractère mobile ;
 Œil, zone de vents calmes et de temps clément au centre de la circulation cyclonique d'un cyclone tropical ;
 Œil, bourgeon non développé, en botanique ;
 Œil, ouverture de peu d'étendue, en architecture ;
 Œil, hiéroglyphes égyptien, noté D4 dans la liste de Gardiner ;
 Diagramme de l'œil, oscillogramme représentant des données numériques issues d'un récepteur dans le domaine des télécommunications ;
 Œil de la Providence, symbole de la surveillance de Dieu sur l'Humanité ;
 Œil-de-bœuf, baie ronde ou ovale pratiquée dans un mur ;
 Œil-de-pont, ouverture ronde au-dessus des piles et dans les reins des arches d'un pont ;

Homonymie d'hydronyme